

Фльорянув — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Фльорянув — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Фльорянув — село в гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Фльорянув — село в гміні Попув Клобуцького повіту Сілезького воєводства